La Bazoque kan syfta på:
 La Bazoque, Calvados
 La Bazoque, Orne